Verschillende plaatsen in Afrika
Bakouma (Centraal-Afrikaanse Republiek), een plaats in de Centraal-Afrikaanse Republiek
Bakouma (Ivoorkust), een plaats in Ivoorkust
Bakouma (Guinee), een plaats in Guinee